Гу́щина — фамилия
 Гущина, Валерия Александровна — генеральный директор Гильдии актёров кино России.
 Гущина, Ирина Ивановна (1929—2008) — советский и российский историк.
 Гущина, Мария Игоревна (род. 1989) — российская лыжница.
 Гущина, Наталья Александровна (род. 1982) — российская женщина-борец вольного стиля.
 Гущина, Юлия Александровна (род. 1983) — российская легкоатлетка, спринтер.

См. также 
 Гущин